Cette page présente la  en Pro D2.

Entraineurs 
 Julien Seron
 Brice Mach
 Sébastien Logerot

La saison 
Nike devient l'équipementier officiel du Racing Club Narbonnais pour une durée de 3 ans.

Transferts

Effectif

Calendrier et résultats

Pro D2

Classement Pro D2 

 

|}

Statistiques

Championnat de France 
Meilleurs réalisateurs

Meilleurs marqueurs

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 

2021-2022
Narbonne